Салгадо има више значења:

 Салгадо (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Салгадо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Салгадо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику